Athamanta alata är en flockblommig växtart som beskrevs av Friedrich August Marschall von Bieberstein. Athamanta alata ingår i släktet Athamanta och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
alata